Ameridelphia je skupina amerických vačnatců, která zahrnuje téměř 100 druhů. Jediným americkým vačnatcem, který nepatří do této skupiny, je kolokolo (Dromiciops gliroides), jediný dnes žijící zástupce řádu kolokolové (Microbiotheria). Skupina je nicméně pravděpodobně parafyletická, sdružující bazální linie recentních vačnatců, protože nejbližším příbuzným „australských vačnatců“ (+ kolokolo), tj. skupiny Australidelphia, jsou vačíci (Paucituberculata).

Mezi již vyhynulé rody skupiny Ameridelphia patří např. pozdně křídový rod Didelphodon.

Literatura 
 Schiewe, Jessie (2010-07-28). "Australia's marsupials originated in what is now South America, study says". LATimes.Com. Los Angeles Times.
 Nilsson, M. A.; Churakov, G.; Sommer, M.; Van Tran, N.; Zemann, A.; Brosius, J.; Schmitz, J. (2010-07-27). "Tracking Marsupial Evolution Using Archaic Genomic Retroposon Insertions". PLoS Biology. Public Library of Science. 8 (7): e1000436. doi:10.1371/journal.pbio.1000436.

Vačnatci